Wasserball steht für:
 Wasserball, Ballsportart
 Wasserball (Sportgerät), Spielgerät für die gleichnamige Sportart, siehe Wasserballregeln#Ball
 Wasserball (Spielzeug), Strandball

Siehe auch: